W Rumunii
 Dârvari – wieś w okręgu Călărași, w gminie Tămădău Mare
 Dârvari – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Ciorogârla
 Dârvari – wieś w okręgu Prahova, w gminie Valea Călugărească